Поречье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в лесной местности на р. Курея.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1585-87, как дер. Поречье Заклинской губы Заклинской засады.

В 1918-28 годах — центр Поречского сельсовета Заклинской волости, в 1923-27 гг. — в Соседненской волости Лужского уезда; в 1927-28 гг. — в Новосельском районе.

В 1941—1944 гг. в фашистской оккупации. В 1943 г. фашисты сожгли часовню; на её месте, как пишут Ефимов и Фёдоров, 2015, «сохраняется каменный крест — так называемая каменная „баба“, почитаемая местными жителями; ранее каменный крест находился внутри часовни, сейчас это место обнесено железной оградой».

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Поречье вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
В 1931-41 гг. деревни Поречье и Мурово составили колхоз «Мурово». После Великой Отечественной войны деревни Поречье, Мурово и Заклинье на 1944-50 гг. составили колхоз «Мурово». В 1950-59 гг. — действовала бригада Поречье колхоза «Вперёд за Родину», с 1959 г. — бригада Поречье совхоза «Красное»; при ней МТФ (1966), животноводческая ферма (1987).

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 346.
Населённые пункты Струго-Красненского района